Сакраменту (Лиссабон) — район в Португалии, входит в округ Лиссабон. 
 Сакраменту (Минас-Жерайс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.